Waltman ist der Familienname folgender Personen:

 Sean Waltman (* 1972), US-amerikanischer Wrestler
 William De Witt Waltman (1875–1955), US-amerikanischer Ingenieur und Erdöl-Funktionär